SJK steht für:
 Flughafen São José dos Campos (IATA3-Code), Flughafen von São José dos Campos, Bundesstaat São Paulo, Brasilien

sjk steht für:
 Kemisamische Sprache (ISO-639-3-Code), ausgestorbene samische Sprache

Abkürzung